De Rally van San Remo 1976, officieel 18º Rallye Sanremo, was de 18de editie van de Rally van San Remo en de achtste ronde van het Wereldkampioenschap Rally in 1976. Het was de 39ste rally van het FIA Wereldkampioenschap Rally.

Resultaten

Stand

Constructeurskampioenschap

Externe links
 Resultaten op Rallybase.nl
 Resultaten op Juwra.com

San R
Rally van San Remo